Gottfried Seebaß ist der Name folgender Personen:

* Gottfried Seebaß (Theologe) (1937–2008), deutscher Theologe
 Gottfried Seebaß (Philosoph) (* 1945), deutscher Philosoph